Тигар се може односити на:
 Тигар, животињу из породице мачака.
 Тигар (река), реку у Ираку.
 Тигар I и Тигар II, немачке тенкове из Другог светског рата
 Тигар (филм), филм Милана Јелића из 1978. године
 Фабрика Тигар Пирот, Фабрика Тигар Пирот